Suša je lahko:
 suša, pojav
 Suša (Slovenija)
 Suša, Gorenja vas (Slovenija)
 Suša, Orle (Hrvaška)